Cette liste recense les éléments du parc de MF 67, matériel roulant du métro de Paris de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).

État du matériel

MF 67 D

MF 67 E

MF 67 F

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Matériel roulant du métro de Paris
 Régie autonome des transports parisiens
 Île-de-France Mobilités

Liste de matériel roulant du métro de Paris